HKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Blytheville Municipal, Blytheville, Stati Uniti